Jacques Blondel peut désigner :
 Jacques Blondel (1746-1813), un conventionnel ;
 Jacques Blondel (1936-), un écologue, biologiste.